Комендантский сад - расположен в центре крепости. Находится в городе Даугавпилс Латвия.

Описание 
Находится в квартале улиц крепости  - Госпитальная, 1-я офицерская, Комендантская, 2-я офицерская. Слева Комендантское управление, справа Госпиталь своими фасадами выходят на сад.

История 
При устройстве Динабургской крепости первоначально это был крепостной плац, решением одного из комендантов позднее был разбит Комендантский сад (ранее парки назывались садами), устроены дорожки, высажены кусты и деревья, сделана ограда. В парке устроена беседка для отдыхающих и исполнения музыкальных произведений духовым оркестром.

В 2012 году город согласился перенять Комендантский сад в своё ведение, это позволит привести его в надлежащий вид. На осень 2013 года Госагентство недвижимости ЛР не передало сад городу,планировалось передать до конца 2012 года.

В 2017 году проведена дендрологическая перепись насаждений сада/ виды, количество.

В 2021 году готовят документацию для реставрации сада.

В 2022 году в декабре самоуправление объявило конкурс на разработку проектной документации с авторским надзором реставрации Комендантского сада.

Памятники в саду 
В саду находятся два памятника времени Российской империи и 1-й Латвийской республики:
 В память 100-летия Войны 1812 года в 1912 году воздвигнут Памятник-фонтан "Слава русского оружия" (1912).
 Полковой знак павшим воинам 10 Айзпутского пехотного полка, открыт в 1924 году 14 ноября (нуждался в реставрации, в 2015 году начат сбор пожертвований на тех.проект обследования памятника). 14 ноября 2014 года возложены цветы, в день 90-летия, со дня открытия памятника. Реставрация памятника к 2018 году. Реставрация началась в 2017 году и завершена к 93 годовщине со дня открытия памятника. 14 ноября 2017 года прошла официальная церемония открытия памятника после завершения реставрации.
 Мортира Обуховского завода (СПБ) 1877 года,диаметр ствола 204 мм, находилась в саду по 1-й Офицерской улице  до 30 августа 2012 года, в этот день 30 августа перенесена на главный вал у Николаевских ворот .
.

Примечания 

Даугавпилсская крепость
Сады и парки Латвии